Алеф може да се односи на:

 Алеф — прво слово хебрејске азбуке;
 Алеф број — У математичкој теорији скупова, бројеви …
 Алеф (књига) — роман Паула Коеља из 2011. 
 Алеф (програмски језик) — програмски језик.
 Алеф (часопис) - некадашњи часопис научне фантастике у издању Дневника
 Алеф (приповетка) - приповетка Хорхеа Луиса Борхеса из 1945.